Cerviniidae är en familj av kräftdjur. Cerviniidae ingår i ordningen Harpacticoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cerviniidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cerviniidae